Астапенко — белорусская фамилия.

Известные носители:
 Астапенко, Александр Дмитриевич (род. 1973) — украинский футболист.
 Астапенко, Анна Викторовна (род. 1984) — российская футболистка и мини-футболистка.
 Астапенко, Владимир Аркадьевич (род. 1962) — советский и белорусский государственный деятель, дипломат.
 Астапенко, Дарья Игоревна (род. 1994) — российская горнолыжница.
 Астапенко, Дмитрий Емельянович (1910—1944) — белорусский советский поэт, переводчик, писатель-фантаст.
 Астапенко, Михаил Павлович (род. 1951) — русский советский писатель, прозаик, публицист-историк.

См. также